Martill se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Michael Martill
 David Martill